Andrea Strnadová – ex tennista cecoslovacca
 Jana Strnadová – ex tennista cecoslovacca
 Milena Strnadová – ex mezzofondista e velocista ceca